

Patronyme 

 Karl Lindahl (1874-1930), architecte
 Axel Lindhal (1841-1906), photograhe suédois ;
 Axel Lindahl (1885-1959), athlète suédois ;
 Cathrine Lindahl (née en 1970), curleuse suédoise ;
 Erik Lindahl (1891-1960), économiste suédois ;
 Hans Lindahl (né en 1954), auteur de bande dessinée suédois ;
 Hedvig Lindahl (née en 1983), footballeuse suédoise ;
 Margaretha Lindahl (née en 1974), curleuse suédoise ;
 Tomas Lindahl (né en 1938), scientifique suédois, lauréat du prix Nobel de chimie en 2015.

Autres 
 L'équilibre de Lindahl est un principe économique énoncé par Erik Lindahl.

Homonymie de patronyme suédois